Huang Sheng-Sheng (* 26. Oktober 1987) ist ein taiwanischer Tischtennisspieler. Bei der WM 2014 gewann er in der Mannschaft eine Bronzemedaille.

Werdegang 
Erste internationale Erfolge erzielte Huang Sheng-Sheng in der Jugend, als er 2005 Jugend-Weltmeister im Doppel mit Chiang Hung-Chieh wurde. Im Einzel holte er Bronze. Im gleichen Jahr wurde diese Paarung auch Jugend-Asienmeister im Doppel.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 14. Juni 2016)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Taiwan)
Teilnehmer an den Asienspielen (Taiwan)
Universiadeteilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Universiadesieger (Tischtennis)
Taiwaner
Geboren 1987
Mann